Фри́дрих Саксо́нский (Фридрих Веттин; ; 26 октября 1474, Торгау — 14 декабря 1510, Рохлиц) — 36-й великий магистр Тевтонского ордена с 1498 года. Третий сын (младший из переживших младенчество) герцога Альбрехта III Саксонского и Сидонии Богемской, дочери Йиржи из Подебрад. Принадлежал к Альбертинской линии — младшей ветви правителей Саксонии Веттинов.
Получил прекрасное образование в университетах Сиены и Лейпцига. В молодости служил каноником в Кёльне, затем находился при дворе майнцского архиепископа.

Биография 
В конце 90-х годов XV века в Тевтонском ордене, который со Второго Торуньского мира 1466 года являлся вассалом Королевства Польского, возникла идея избирать великих магистров только из числа имперских князей (), которые как подчинённые германского императора могли уклониться от проведения церемонии оммажа по отношению к своему сюзерену — королю польскому. Родич Ягеллонов в качестве великого магистра Ордена должен был значительно усилить позиции крестоносцев.

В 1498 году после смерти великого магистра Тевтонского ордена Иоганна фон Тифена орденское посольство предложило Фридриху Саксонскому занять вакантную должность великого магистра. 29 сентября того же 1498 года в Кёнигсберге Фридрих Саксонский вступил в орден и одновременно был избран новым великим магистром Тевтонского ордена.

Некоторое время Фридриху Саксонскому удавалось уклониться от принесения вассальной присяги польскому королю, благодаря постоянным апелляциям к другому своему сюзерену — императору Священной Римской империи Максимилиану I, а также благодаря частой смене монархов на польском троне.

В 1498—1501 годах польский король Ян I Ольбрахт дважды грозил Тевтонскому ордену войной из-за отказа великого магистра Фридриха Саксонского приносить ленную присягу. В 1501 году польский король расположил свои войска на границе с Пруссией, угрожая открытой интервенцией. Только смерть Яна I Ольбрахта в июне 1501 года спасла Тевтонский орден от новой войны с Польшей.

В 1501 году германский император Максимилиан I Габсбург официально запретил Фридриху присягать королю Яну Ольбрахту. После жестких требований нового польского короля Сигизмунда I Старого в 1507 году великий магистр Фридрих Саксонский уехал из Пруссии в Саксонию, где развернул деятельность по поиску поддержки независимости Ордена, которою нашёл в лице императора Максимилиана I, боровшегося с Ягеллонами за доминирование в Центральной Европе.

Скончался великий магистр Тевтонского ордена Фридрих Саксонский 14 декабря 1510 года в Рохлице. Как духовное лицо (великий магистр католического ордена) он не был женат и, соответственно, не имел детей.

Предки

Литература 
  Borchert F. Die Hochmeister des Deutschen Ordens in Preußen // Preußische Allgemeine Zeitung vom 16. — August 2003.
  Forstreuter K. Friedrich, Herzog von Sachsen // Neue Deutsche Biographie (NDB). — Band 5. — Berlin: Duncker & Humblot, 1961. — S. 526.
  Lückerath C.A. Friedrich von Wettin // Lexikon des Mittelalters. — Bd. 4. — 1989. — Sp. 961f.
  

Альбертинская линия Веттинов